Goujie bezeichnet:

 Goujie (Yiliang) (狗街镇), Großgemeinde im Kreis Yiliang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Goujie (Changning) (耈街彝族苗族乡), Nationalitätengemeinde der Yi und Miao im Kreis Changning in der chinesischen Provinz Yunnan